Верхняя Запорная — река в России, протекает по Архангельской области. Устье реки находится в 40 км по правому берегу реки Мотьма. Длина реки составляет 16 км. В 5 км от устья по левому берегу впадает река Хоботная.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от впадения реки Вычегда до впадения реки Вага, речной подбассейн реки — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020300112103000025834.

Примечания

Топографические карты 
 

Бассейн Мотьмы
Реки Красноборского района
Реки Ленского района Архангельской области